Příjmení Streit či Štreit patří více lidem:

 Clarence Streit (1896–1986), americký novinář
 Georgios Streit (1868–1948), řecký ministr zahraničí
 Ignaz Streit (1808–1879), rakousko-uherský soudce a politik
 Jindřich Štreit (* 1946, Vsetín), český dokumentární fotograf a pedagog
 Mark Streit (* 1977), švýcarský profesionální hokejista
 Martin Streit (* 1977, Vyškov), český hokejový útočník
 Moritz von Streit (1826–1890), rakousko-uherský státní úředník, předlitavský ministr spravedlnosti